Gareth Thomas (1945–2016) walesi színész
Gareth Thomas (1974–) walesi rögbijátékos